Чубинский:

 Чубинский, Михаил Павлович (1871—1943) — российский и югославский юрист.
 Чубинский, Олег Александрович (род. 1972) — заслуженный мастер спорта России (хоккей с мячом), четырёхкратный чемпион мира.
 Чубинский, Павел Платонович (1839—1884) — российский этнограф, журналист, исследователь, автор стихотворения, ставшего гимном Украины.
 Чубинский-Надеждин, Вадим Васильевич (1926—2010) — советский и российский историк, ректор Северо-Западной академии государственной службы.